Pappi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pappi (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pappi (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar